God Is a DJ – singolo dei Faithless del 1998
 God Is a DJ – singolo di Pink del 2003